Il toponimo Dărmănești può riferirsi a diverse località della Romania:

Dărmănești, città del distretto di Bacău
Dărmănești, comune e villaggio del distretto di Argeș
Dărmănești, comune e villaggio  del distretto di Dâmbovița
Dărmănești, comune e villaggio  del distretto di Suceava